Airmail oder Air Mail () steht für

 Luftpost, Beförderung von Postsendungen auf dem Luftweg   
 Air Mail, Album von Air (Jazztrio), 1980
 Airmail (Cocktail), alkoholisches Mixgetränk
 Air Mail (Film), Spielfilm von 1932, Regie: John Ford
 The Air Mail, Stummfilm von 1925, Regie: Irvin Willat